Mània (mitologia), divinitat italiana
 Mània de Frígia, satrapessa de part de la Frígia Hel·lespòntica